Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Jarkko Nieminen 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Rafael Nadal (secondo turno)
  James Blake  (campione)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  David Ferrer (primo turno)

 Jarkko Nieminen (finale)
 Olivier Rochus (quarti di finale)
 Kristof Vliegen (quarti di finale)
 Robin Söderling (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2006
ATP Tour 2006